Con il nome di San Nilo si indicano:

San Nilo (di Tiro †304) – martire a Tiro con i santi Silvano, Tirannione e Zenobio, celebrato il 20 febbraio
San Nilo di Petra (†320) – vescovo e martire a Petra con i santi Elia, Peleo ed altri, celebrato il 19 settembre
San Nilo di Ancira (†340) – vescovo di Ancira, celebrato il 12 novembre
San Nilo da Rossano (†1004) – abate a Grottaferrata, celebrato il 26 settembre

La Chiesa ortodossa venera inoltre:
San Nilo di Sora (1433-1508) – celebrato il 7 maggio (Sora indica in questo caso un fiume russo e non la città laziale)

Luoghi di culto 

Abbazia di San Nilo
 Santuario di San Nilo Abate a Gaeta (LT)